Příjmení Podzimek nosí více významných osobností:

 Antonín Podzimek (1915–1979) – český a československý politik KSČ
 Barbora Podzimková (* 1999) – česká modelka
 Eliška Podzimková (* 1992) – česká animátorka, ilustrátorka, fotografka a umělkyně 
 Josef Podzimek (* 1937) – český stavební inženýr a podnikatel
 Josef Podzimek (meteorolog) (1923–2007) – český meteorolog
 Otilie Podzimková (1878–????) – československá politička
 Václav Podzimek (* 1921) – český spisovatel a dramatik
 Vladimír Podzimek (1965–1994) – český skokan na lyžích